Кубок Сан-Марино з футболу 2012–2013 — 53-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сан-Марино. Титул здобув Ла Фіоріта.

Календар

Груповий етап 
Матчі прошйли з 1 вересня 2012 року до 14 квітня 2013 року.

Група А 

Результати

Група В 

Результати

Група С 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|20 квітня 2013

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|25 квітня 2013

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Сан-Марино на soccerway

2012—2013
Сан-Марино
Сан-Марино